Шумаево — название нескольких населённых пунктов:
 Шумаево — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Шумаево — деревня в Починковском районе Смоленской области.